Frederick County er navnet på to counties i USA:

 Frederick County (Maryland)
 Frederick County (Virginia)